Chaschuqdschi oder (in englischer Transkription) Khashoggi (arabisch: خاشقجي, DMG: Ḫāšuqǧī) ist der Familienname folgender Personen:

 Adnan Khashoggi (1935–2017), saudi-arabischer Geschäftsmann und Waffenhändler
 Jamal Khashoggi (1958–2018), saudi-arabischer Journalist
 Samira Khashoggi (1935–1986), saudi-arabische Schriftstellerin und Journalistin